Архемовка () — село,
Викторийский сельский совет,
Пирятинский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек.

Географическое положение 
Село Архемовка находится на левом берегу реки Гнилая Оржица, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Малютинцы, ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Кулажинцы, на противоположном берегу — село Алексеевка. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой. Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
Была приписана к Предтечиевской церкви в Малютинцах

В 1788 году на хуторе Архемовка проживал Архемовский Каленик Степанов, 38 лет с семейством.

Село указано на подробной карте Российской Империи и близлежащих заграничных владений 1816 года как хутор Ахремовка.

Примечания